Osoby noszące nazwisko Szurmiej:
 Dawid Szurmiej (ur. 1985), polski aktor,
 Joanna Szurmiej-Rzączyńska (ur. 1975), polska aktorka,
 Jan Szurmiej (ur. 1946), polski aktor, reżyser,
 Lena Szurmiej (ur. 1947), polska aktorka, reżyser,
 Szymon Szurmiej (1923-2014), polski aktor, reżyser, działacz kulturalny i społeczny,